Ива́н Генна́дьевич Азо́вский (1 октября 1964 года, СССР) — советский футболист, тренер.

Биография 
Игровую карьеру начал в гурьевском «Прикаспийце» на позиции защитника. В последующем играл в таких командах, как «Кайрат», «Шахтёр» Караганда и СКИФ. Пик карьеры пришелся на команду «Целинник», в её составе становился неоднократным призёрам Второй лиги СССР.

Сыновья Егор и Максим — также профессиональные футболисты.

Достижения 
 Серебряный призёр Второй лиги СССР: 1985
 Бронзовый призёр Второй лиги СССР: 1986, 1989

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте www.fc-shahter-karaganda.de

Футболисты СССР
Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Металлург-Магнитогорск»
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Окжетпес»
Футбольные тренеры Казахстана
Тренеры ФК «Аксу» Степногорск
Тренеры ФК «Шахтёр» Караганда
Тренеры ФК «Женис»
Тренеры ФК «Атырау»
Тренеры ФК «Жетысу»
Тренеры женской сборной Казахстана по футболу